Theofánis Gékas (grego, Θεοφάνης Γkέκας: Lárissa, 23 de maio de 1980) é um futebolista grego que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Konyaspor.

Foi artilhero do campeonato alemão com 20 gols na temporada 2006/2007. foi um dos jogadores mais importantes na classificação da Grécia para a Copa do Mundo. Após ter sido o artilheiro das eliminatorias europeias, foi titular durante a maior parte do Mundial, mas viu sua seleção ser eliminada ainda na fase de grupos. Gekas conseguiu êxito nas eliminatórias para marcando 10 gols.

Gekas fez muita polêmica ao ser um dos gregos pioneiros a jogar no futebol turco, quando foi para o Samsunspor, em 2012.

Artilharia

 Superliga Grega de 2004–05
 Bundesliga de 2006–07
 Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010

Naturais de Lárissa
Futebolistas da Grécia
Futebolistas do AE Larissa FC
Futebolistas do Kallithea FC
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Futebolistas do Hertha BSC
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do Samsunspor
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Konyaspor
Futebolistas do Akhisar Belediyespor
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Sivasspor Kulübü
Jogadores da Seleção Grega de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Eurocopa de 2008
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014